L'Émigrant amateur (The Amateur Emigrant), récit de voyage de l'écrivain britannique Robert Louis Stevenson publié en 1895 ;
 L'Émigrant de Landor Road, poème de l'écrivain français Guillaume Apollinaire écrit en 1904 ;
 , film muet italien de Febo Mari sorti en 1915 ;
 L'Émigrant (The Immigrant), court-métrage muet américain de Charlie Chaplin sorti en 1917 ;
 L'Émigrante, film français de Léo Joannon sorti en 1940 ;
 L'emigrante, film italien de Pasquale Festa Campanile sorti en 1973 ;
 L'Émigrant (El emigrante), une micronouvelle de l'écrivain mexicain Luis Felipe Lomelí publiée en 2005 ;

Voir aussi